Бабакова — женская форма фамилии .
 Бабакова, Инга Альвидасовна (в девичестве Буткус; род. 1967) — украинская легкоатлетка, бронзовый призёр Олимпийских игр в прыжках в высоту. Заслуженный мастер спорта.
 Бабакова, Татьяна Анатольевна (род. 1948) —  советский и российский учёный-педагог, доктор педагогических наук.